Ортигейра:
 Ортигейра — муниципалитет в Бразилии, в штате Парана.
 Ортигейра — муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Галисия.